Сан Педро Теозакоалко има више значења:

 Општина Сан Педро Теозакоалко (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Теозакоалко (Сан Педро Теозакоалко, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику